Ел Енсинал има више значења:

 Ел Енсинал (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Енсинал (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Енсинал, Гранха Авикола Ехидал (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Енсинал (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Енсинал (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Енсинал (Хименез, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Енсинал (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Енсинал (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Енсинал (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Енсинал (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Енсинал (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Енсинал (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Енсинал (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Енсинал, Трес Енсинос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Енсинал (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Енсинал (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Енсинал (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Енсинал (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Енсинал (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Енсинал (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Енсинал (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Енсинал (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Енсинал (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Енсинал (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Енсинал (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Енсинал (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Енсинал (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Енсинал (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Енсинал (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Енсинал (Тетела дел Волкан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Енсинал (Кармен), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Енсинал (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Енсинал, Пуерто ел Енсинал де ла Поза (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Енсинал (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Енсинал (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Енсинал (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Енсинал (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Енсинал, Ел Енсинал де Абахо (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Енсинал, Ел Енсинал де Ариба (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Енсинал (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Енсинал, Езикио Сифуентес (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Енсинал (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Енсинал (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Енсинал (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Енсинал (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Енсинал (Сан Лукас Камотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Енсинал (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Енсинал (Сан Мигел Ваутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Енсинал (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Енсинал (Ла Тринидад Виста Ермоса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Енсинал (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Енсинал (Хопала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Енсинал (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Енсинал (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Енсинал (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Енсинал (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Енсинал, Ранчо Нуево (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Енсинал (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Енсинал (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Енсинал (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Енсинал (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Енсинал (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Енсинал (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Енсинал (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Енсинал (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Енсинал (Баканора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Енсинал (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Енсинал (Хименез, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Енсинал (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Енсинал (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Енсинал (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енсинал (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енсинал (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енсинал (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енсинал (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енсинал (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енсинал (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енсинал (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енсинал (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енсинал (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енсинал (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енсинал (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику